Rollstuhltennis-Dameneinzel der Sommer-Paralympics 2008.

Titelverteidigerin war Esther Vergeer, die ihren Titel erfolgreich verteidigte. Gespielt wurde auf dem Gelände des Olympic Green Tenniszentrum in Peking vom 8. bis 15. September 2008. Insgesamt nahmen 32 Spielerinnen an diesem Turnier teil.

Ergebnisse

Zeichenerklärung

Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Weblinks 
 Turnierplan auf der ITF Homepage

Rollstuhltennis-Dameneinzel
2008
Tennisturnier in Peking
Tennisturnier 2008